Antoni Krauze (1940-2018), réalisateur et un scénariste polonais ;
 Baron  (1882-1969), recteur de l'École des mines de Cracovie (AGH).
 Eliahou Krauze (1878-1962), émigrant juif de la première alya ;
 Enrique Krauze (né en 1947), historien, essayiste et éditeur mexicain ;
 Jan Krauze, journaliste français devenu éleveur de chevaux ;
 Krzysztof Krauze (1953-2014), réalisateur polonais ;
 Nicolas Krauze (né en 1974), chef d'orchestre français.